Cachoeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cachoeiras de Macacu (ort), Rio de Janeiro,

Portugal 

 Cachoeiras (freguesia i Portugal), Lissabon, Vila Franca de Xira, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar